Il singolare  dell'Ethias Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Tejmuraz Gabašvili era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Xavier Malisse.

Janko Tipsarević ha battuto in finale Serhij Stachovs'kyj 7–6(4), 6–3.

Teste di serie

  Janko Tipsarević (campione)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Evgenij Korolëv (quarti di finale)
  Marc Gicquel (primo turno)

 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Florent Serra (secondo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ethias Trophy 2009